Die Turn-Europameisterschaften 2022 fanden vom 11. bis 21. August 2022 in München im Rahmen der European Championships 2022 statt. Sie wurden von der Union Européenne de Gymnastique (UEG) zum 35. Mal bei den Männern und zum 34. Mal bei den Frauen ausgetragen. Veranstaltungsort war die Olympiahalle München im Olympiapark.

Medaillenspiegel

Wettkampf-Programm

Teilnehmer 

Es nahmen an den Wettkämpfen 295 Sportler aus 39 Ländern teil.

Teilnehmende Länder mit Zahl der Aktiven (Männer/Frauen):

Deutsche Mannschaft 
 Frauen: Kim Bui, Emma Malewski, Pauline Schäfer-Betz, Elisabeth Seitz, Sarah Voss
 Männer: Lukas Dauser, Nils Dunkel, Lucas Kochan, Andreas Toba, Glenn Trebing

Schweizerische Mannschaft 
 Frauen: Chiara Giubellini, Lilli Leane Habisreutinger, Stefanie Siegenthaler, Anina Wildi, Anny Wu
 Männer: Andrin Frey, Moreno Kratter, Marco Pfyl, Noe Seifert, Dominic Tamsel

Österreichische Mannschaft 
 Frauen: Selina Kickinger, Carina Kröll, Jasmin Mader, Alissa Mörz, Charlize Mörz
 Männer: Manuel Helmut Arnold, Alexander Benda, Vinzenz Höck, Askhab Matiev, Ricardo Rudy

Medaillengewinner

Weblinks 
 Offizielle Website der European Championships Munich 2022

Einzelnachweise 

2022
Sportveranstaltung in München
European Championships 2022
Turnen (Deutschland)
Sportveranstaltung 2022
Olympiahalle München